Премия в области физики частиц и физики высоких энергий () — награда Европейского Физического Общества за выдающийся вклад в физику высоких энергий. Награждение проводится с 1989 года раз в два года на конференции Европейского Физического Общества по физике высоких энергий (Europhysics Conference on High-Energy Physics).

Лауреаты

Ссылки 
 Положение о премии 
 Лауреаты 

Награды по физике
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1989 году
Награды по алфавиту
Награды Европейского физического общества